Penn-ar-Bed (prononcé généralement [pɛnaʁˈbeːt], mot-à-mot bout du monde ou tête du monde) est le nom breton du département du Finistère, en France. Il désigne aussi :

 Penn-ar-Bed est le nom d'une compagnie maritime effectuant des liaisons entre les îles du Finistère et le continent.
 Penn-ar-Bed est le nom de l'ancien réseau départemental d'autocars interurbains desservant les différentes communes du Finistère en France, intégré en 2018 au réseau régional BreizhGo.
 Penn ar Bed est le nom d'une revue trimestrielle sur la nature en Bretagne publiée par l'association Bretagne vivante depuis 1953.